Dahlia est le nom d'une fleur.

Dahlia peut également désigner :
 L'Affaire du Dahlia noir, affaire criminelle encore irrésolue depuis 1947
 Le Dahlia noir, roman de James Ellroy (1987) inspiré de cette affaire
 Le Dahlia noir, film policier américain (2006), adaptation du roman
 Le Dahlia noir, bande dessinée (2013), adaptation du roman
 Le Dahlia bleu, ballet de Marius Petipa (1860)
 Le Dahlia bleu, film policier américain (1946), qui a inspiré le surnom donné à la victime de l'affaire criminelle

Divers 
 Dahlia, groupe de musique français
 Dahlia, single du groupe X Japan
 Dahlia, album du groupe X Japan
 Dahlia (1970–2001) était une jument de course pur-sang anglais
 Le groupe The Black Dahlia Murder est également nommé d'après l'affaire criminelle

Orthographe proche  
 Heitor Dhalia, réalisateur et scénariste brésilien